Вермилион может означать:
 Вермилион — пигмент, получаемый из киновари.
 Вермилион — река в штате Луизиана, США.
 Вермилион — река в штате Огайо, США.
 Вермилион — группа озёр в национальном парке Банф, провинция Альберта, Канада.
 Вермилион — озеро в штате Миннесота, США.
 
 Вермилион — город в штате Канзас, США.
 Вермилион — город в штате Миннесота, США.
 Вермилион — город в штате Огайо, США.
 Вермилион — город в штате Южная Дакота, США.
 Вермилион-Лейк — населенный пункт в штате Миннесота, США.

См. также 
 Vermilion — сингл группы Slipknot.